Окусири — топоним Японии:
 Окусири — остров;
 Окусири — посёлок;
 Окусири — аэропорт;
 Окусири — пролив.

См. также 
 (5125) Окусири — астероид.